«Обра́тная сторона́ пра́вды» () — криминальный триллер 2006 года режиссёра Джо Рота с Сэмюэлом Л. Джексоном и Джулианной Мур в главных ролях.

Сюжет 
Неизвестный выкидывает мать-одиночку из машины и растворяется в ночи. Угонщик не заметил сидящего на заднем сидении четырёхлетнего ребёнка. Женщина обвиняет в преступлении чернокожего, провоцируя межрасовый скандал, погасить который под силу лишь белой журналистке и чёрному детективу, расследующим дело.

В ролях

Ссылки 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы-триллеры США
Экранизации литературных произведений
Фильмы Columbia Pictures